Paranacito puede referirse a:

 la localidad de Villa Paranacito, en el departamento Islas del Ibicuy de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 la localidad de El Paranacito, en el departamento San Fernando de la Provincia del Chaco, Argentina;
 el río Paranacito, un brazo del río Paraná en la Provincia del Chaco, Argentina.